Иаван, Яван, Юнан, Йон () — согласно Книге Бытия, четвёртый сын Иафета, внук Ноя.

По Книге Бытия, имел четверых сыновей: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

В т. н. Книге Праведного по имени упомянуты имена двух сыновей Йона (Иавана) — Елиша и Таршиш.

Большинство древних историков сходится на том, что его потомками были эллины, ионийцы, дарданы и киприоты.

В книге Иезекиля Иаван локализован наряду с Фувалом и Мешехом.

Абу Сулейман Дауд со ссылкой на Шариф-аль-Идриси упоминает сына Юнана (Иавана) Лиссу (Елису).

В родословии Грифида, сына Кинана упомянут сын Иавана Киприй.

Примечания 

Яфетиды
Персонажи Книги Бытия